SkiStar Swedish Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2011 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
2011 w tenisie ziemnym
2011 w Szwecji